Сезон НБА 1988/1989 — стал 43-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом ассоциации стала команда «Детройт Пистонс». В финале «Пистонс» победили в четырёх играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1988-89 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1988/1989